Мю́ррей Ме́лвин (; род. 10 августа 1932, Лондон) — английский актёр.

Биография 
В конце 1950-х годов Мюррей Мелвин стал ведущим актёром Theatre Workshop, основанном Джоан Литтлвуд, играл в спектаклях The Hostage, A Taste of Honey, Oh! What A Lovely War!.

Его карьера в кино началась в 1960 году с фильма «Криминал». По своему типажу Мелвин был «Тедди Бой»; роли именно такого плана он исполнял в начале 60-х.

В 1961 году Мелвин сыграл одну из главных ролей в нашумевшем фильме «Вкус мёда» (A Taste of Honey, 1961, реж Тони Ричардсон), входящем ныне в сотню лучших британских фильмов.

За роль гомосексуального продавца Джеффри Мюррей Мелвин был номинирован на «BAFTA» и получил приз Каннского фестиваля за лучшую мужскую роль.

«Вкус мёда» произвёл много шума, поскольку гомосексуальность в нём была показана с положительной стороны. Став после этого фильма довольно известным актёром, Мелвин снимался во многих популярных фильмах тех лет.

С 1964 года началось плодотворное творческое сотрудничество Мюррея Мелвина с Кеном Расселлом. Впоследствии Мелвин снялся в фильмах Расселла «Дьяволы», «Листомания» и «Приятель».

С Мелвином работали многие знаменитые режиссёры — Стенли Кубрик, Питер Медак, Джоэл Шумахер, Тони Палмер, Алан Тэйлор.

В 2006 году Мелвин написал книгу The Art of the Theatre Workshop о театре, в который недавно вернулся, и где работает сейчас в качестве архивариуса.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Великобритании